Лесной Кордон — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Воронежская область 
 Лесной Кордон — населённый пункт в Лискинском районе.

Калининградская область 
 Лесной Кордон — посёлок в Багратионовском районе.

Ленинградская область 
 Лесной Кордон — посёлок в Выборгском районе.

Самарская область 
 Лесной Кордон — посёлок в городском округе Новокуйбышевск.

Тверская область 
 Лесной Кордон — населённый пункт в Бологовском районе.